Slaget vid Aisne är namnet på tre slag vid floden Aisne under första världskriget

Första slaget vid Aisne (12–15 september 1914) - ententens motoffensiv efter slaget vid Marne
Andra slaget vid Aisne (16 april–9 maj 1917) - huvuddelen av Nivelleoffensiven
Tredje slaget vid Aisne (27 maj–6 juni 1918) - tredje fasen av den tyska våroffensiven